Sörtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västergötland 
Sörtjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun,

Bohuslän 
Sörtjärnen (Mo socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun, 
Sörtjärnen (Naverstads socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun, 
Sörtjärnet, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,

Dalsland 
Sörtjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,

Västmanland 
Sörtjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,

Värmland 
Sörtjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (53,3 ha)
Sörtjärnen, Värmland, sjö i Forshaga kommun,  (8,6 ha)

Dalarna 
Sörtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (2,4 ha)
Sörtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,

Hälsingland 
Sörtjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (14,1 ha)
Sörtjärnarna, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Sörtjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (24 ha)
Sörtjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Sörtjärnen (Trönö socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Jämtland 
Sörtjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Sörtjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (16,8 ha)
Sörtjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (8,6 ha)
Sörtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Sörtjärnen (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,

Medelpad 
Sörtjärnen (Attmars socken, Medelpad, 689830-156967), sjö i Sundsvalls kommun,  (9,5 ha)
Sörtjärnen (Attmars socken, Medelpad, 690154-154825), sjö i Sundsvalls kommun,  (18,7 ha)
Sörtjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,

Ångermanland 
Sörtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709806-167054), sjö i Bjurholms kommun,  (11,6 ha)
Sörtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Sörtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 705568-150671), sjö i Sollefteå kommun, 
Sörtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 706361-153909), sjö i Sollefteå kommun,  (8,1 ha)
Sörtjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (7,6 ha)
Sörtjärnarna, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Sörtjärnen (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (0,9 ha)

Västerbotten 
Sörtjärnen (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun,  (7 ha)
Sörtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 719908-167385), sjö i Norsjö kommun,  (16,4 ha)
Sörtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720960-167931), sjö i Norsjö kommun,  (11,1 ha)

Norrbotten 
Sörtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 733089-171584), sjö i Bodens kommun, 
Sörtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 735602-173429), sjö i Bodens kommun,  (21,6 ha)

Lappland 
Sörtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,2 ha)
Sörtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,6 ha)
Sörtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716878-162809), sjö i Lycksele kommun,  (5,4 ha)
Sörtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720776-160983), sjö i Lycksele kommun,  (6,7 ha)
Sörtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721109-162387), sjö i Lycksele kommun,  (16,7 ha)
Sörtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (5,7 ha)
Sörtjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn